Huit ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Gaspard-Huit (1917–2017), französischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:

 Christiane Huit, französische Automarke
 Dix-Huit Montagnes, Verwaltungsregion der Elfenbeinküste